Тім Томерсон () — американський актор.

Біографія 
Народився 8 квітня 1946 році в Коронадо, Каліфорнія. Виріс на Гавайях і в Сан-Дієго. Після служби в Національній гвардії США працював реквізитором і робітником сцени в Old Globe Theatre в Сан-Дієго. Навчався у коледжі Сан-Дієго. Закінчив акторські курси Стелли Адлер в Нью-Йорку. Після закінчення курсу працював стендап-коміком в різних клубах, а з середини 1970-х років став з'являтися на екрані, виконуючи невеликі ролі в телешоу і серіалах.

Фільмографія

Посилання 
 
 
 

Кіноактори США
Телеактори США